То́лстая Маргари́та, Пакс Маргаре́та () — башня Таллинской городской стены, находящаяся в конце улицы Пикк. Памятник архитектуры XVI века.

Орудийную башню со 155 бойницами возвели в 1511—1530 годы перед Большими морскими воротами. Своё название она получила за внушительные размеры — 25 метров в диаметре в нижней  части и 20 метров в высоту. Толщина стен достигает 6,5 метров. 

Башню построил ревельский строитель и каменотёс Герт Конингк, он же вытесал позднеготический малый герб города Таллина над Большими Морскими воротами. 

Современное название башня получила в 1842 году, а до этого её называли Роозенкранц (Rosencrantz).

В башне находился склад боеприпасов, склад Адмиралтейства и казарма. С 1830 года башню стали использовать в качестве тюрьмы. Пристройку сделали в 1884—1885 годах (первое изначально предназначенное для тюрьмы здание в Таллине). В марте 1917 года, во время Февральской революции, башню сожгли. 

В 1930 году в пустующей башне устроили Музей истории. 

В настоящее время башня восстановлена, реставрирована, и в ней располагается Морской музей Эстонии.

С 1980 года весь вратарный комплекс находится во владении Морского музея.

История строительства 
На дороге, ведущей к пристани, первые ворота были построены во 2-й четверти XIV века, когда район церкви Олевисте был присоединен к городу. Очевидно, это была четырехгранная башня со сводчатым проездом (не сохранилась). Между 1434 и 1460 годами к ней через ров были пристроены предмостные укрепления, фланкированные двумя стройными круглыми башенками, которые характерны для Таллина того времени. Ворота были реконструированы в начале XVI века. В 1510 году на месте восточной круглой башенки была заложена массивная орудийная башня. Это была четырёхэтажная постройка с боевой площадкой. Перекрытия внутри башни опирались на центральный столб. Согласно принципу горизонтальной обороны, пушки располагались и на первом этаже; огневые камеры были снабжены вентиляционными каналами. Одновременно западная башенка предмостных укреплений была надстроена оборонительным этажом. Дополнительно в северо-восточном углу городской стены позже была построена вторая стена (цвингер) с двумя рядами бойниц.

Легенда о Германе и Маргарите 
Давным-давно жили в Таллине крестьянский сын Герман и дочь рыбака Маргарита. Они полюбили друг друга и вечерами подолгу гуляли по городу, взявшись за руки. Однако висевшее над ними проклятие — видеться только до полуночи — угрожало их счастью. Однажды они пропустили час расставания и, когда часы начали бить двенадцать часов, бросились в разные стороны, но с последним ударом стройный и высокий Герман стал высокой башней, которую сегодня называют «Длинный Герман», а Маргарита превратилась в башню «Толстая Маргарита». Так и стоят они в противоположных сторонах Старого города в память о влюбленных, которых разлучила жестокая судьба.

Примечания 

Башни, построенные в XVI веке
Старый город Таллина
Башни Таллина
Тюрьмы Российской империи
Морской музей Эстонии
Памятники культуры Эстонии
Бывшие тюрьмы Эстонии